

Nederlandse personen 
 Albert IJnze Marie Taconis, heemkundige te Heerenveen
 Dijne Taconis, zie Trijntje Taconis
 Froukje Taconis, architect
 Jasper Taconis, zanger en stemacteur
 Johannes Hendrik Taconis, tabaksfabrikant
 Krijn Taconis (later Kryn), verzetsstrijder, fotograaf en cameraman
 Krijn Wijbren Taconis, hoogleraar experimentele natuurkunde
 Taconis Stolk, kunstenaar
 Thijs Taconis, verzetsstrijder
 Trijntje Taconis, verzetsstrijdster

Zie ook 
 Boom & Taconis, uitgeverij
 Taconisbos, een natuurgebied in Friesland
 Taconis-oscillatie, een begrip uit de thermo-akoestiek